Cécile Brogniart (née en 1980), joueuse de rink hockey française ;
 Colette Brogniart (née en 1950), écrivaine française ;
 Denis Brogniart (né en 1967), journaliste sportif et animateur de télévision français ;
 Stéphane Brogniart, ultra-trailer et conférencier français.